Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Shirakumo :
 le Shirakumo, un destroyer de classe Shirakumo lancé en 1901 et vendu en 1925 ;
 le Shirakumo, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1927 et coulé en 1944.

Shirakumo